Schleif (norddt. f. Schöpfkelle) ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Schleif (1822–1864), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Hans Schleif (1902–1945), deutscher Architekt
 Heinz Schleif (* 1926), deutscher Fußballspieler
 Lotte Bergtel-Schleif (1903–1965), deutsche Bibliothekarin, aktiv im Widerstand gegen den Nationalsozialismus
 Thorsten Schleif (* 1980), deutscher Richter
 Wolfgang Schleif (1912–1984), deutscher Filmeditor

Siehe auch:
 Schleiff